Ко́рніцен, ко́рнікен () — музикант у Стародавньому Римі, що грав на корну

Когномен 
Корніцен — давньоримський когномен
 Спурій Оппій Корніцен (*Spurius Oppius Cornicen, д/н — 449 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки.
 Постум Ебуцій Гельва Корніцен (; V століття до н. е.) — політичний і дрежавний діяч Римської республіки, консул 442 року до н. е.